Les lettres RTVA peuvent correspondre à :
 Ràdio i Televisió d'Andorra ;
 Radio y Televisión de Andalucía.